Une pierre de fin est une grosse pierre érigée verticalement, d'une hauteur moyenne hors sol de plus ou moins . 

Dans les campagnes de l'Ancien Régime, elle indiquaient les limites du finage, elles furent longtemps des repères incontestés pour indiquer les « frontières » entre villages.

Souvent confondues avec des menhirs de petites tailles, elles sont encore fréquentes dans les campagnes, et aussi dans les forêts actuelles, car elles furent tout simplement érigées sur des terres abandonnées plus tard par l'exode rural et reboisées naturellement par la suite.

Voir aussi 
 Finage
 Borne géographique

Sources

Bibliographie

Notes

Liens externes 

Borne
Géographie rurale
Repère géographique